Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 501 dans le monde.

 Route fédérale 501 en Allemagne
 Route régionale 501 en Finlande
 Route européenne 501 en France 
 Route nationale 501 en France